KF peut faire référence à :
 
 Blue1, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Fluorure de potassium ;
 Killing Floor, un jeu vidéo sorti en 2009 ;
 1 kilo francs (kF) soit mille francs ;
 La Kim Factory, une série basée sur My Little Pony ;
 Le Parti populaire conservateur, Det Konservative Folkeparti ou KF, parti politique danois ;
 , compagnie aérienne canadienne ;
 pour les instruments à cordes, KF signifie Kynar fiber, « fibre de Kynar » (polyfluorure de vinylidène) et désigne un matériau servant à faire des cordes ; elles sont parfois appelées abusivement « carbone ».

Code